Montlaur ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Montlaur (Aude) im Département Aude
Montlaur (Aveyron) im Département Aveyron
Montlaur (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
Montlaur-en-Diois im Département Drôme